

Geografia

Kondó – comune della Provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén

Persone
Daigorō Kondō – ex calciatore giapponese
Gakuto Kondō – calciatore giapponese
Hiroyuki Kondō – regista e dirigente d'azienda giapponese
Kanako Kondō – doppiatrice giapponese
Kazuhisa Kondō – fumettista, character e mecha designer giapponese
Kōji Kondō – compositore e musicista giapponese
Kōji Kondō – calciatore giapponese
Marie Kondō – scrittrice giapponese
Naoya Kondō – calciatore giapponese
Nobutake Kondō – ammiraglio giapponese
Shuri Kondō – wrestler, kickboxer e lottatrice di arti marziali miste giapponese
Takayuki Kondō – doppiatore giapponese
Toshinori Kondō – trombettista e improvvisatore giapponese
Yoshifumi Kondō – regista e animatore giapponese

Altro
Effetto Kondo – fenomeno che si verifica nella metallurgia